Immanuelskirken er navnet på flere danske kirker:
 Immanuelskirken (Frederiksberg Kommune) – en valgmenighedskirke i Frederiksberg Kommune
 Immanuelskirken (Kolding) – en kirke i Kristkirkens Sogn i Kolding Kommune
 Immanuelskirken (Aarhus) – en baptistkirke i Aarhus